Hessen puede referirse a:

 Hessen: nombre en alemán del estado federado de Alemania denominado en español Hesse.
 Johannes Hessen (1889-1971), filósofo alemán.